

Persone 
Steiner è un cognome piuttosto comune nei paesi di lingua tedesca (deriva dalla parola stein, pietra).

 Adalbert Steiner (1907-1994) – calciatore rumeno
 Albe Steiner (1913-1974) – designer e partigiano italiano
 Anton Steiner (1958) – sciatore alpino austriaco
 Barbara Steiner Krafft (1764-1825) –  autrice austriaca di un ritratto di Mozart
 Daniel Steiner (1980) – hockeista su ghiaccio svizzero
 Donald Steiner (1930-2014) – biochimico statunitense
 Dorothea Steiner (1948) – politica e sindacalista tedesca
 Elio Steiner (1905-1965) – attore italiano
 Felix Steiner (1896-1966) – comandante delle Waffen-SS tedesco
 George Steiner (1929-2020) – scrittore e saggista francese
 Gunther Steiner (1965 – ) – manager e ingegnere italiano
 Heidemarie Steiner (1944 – ) – ex pattinatrice artistica su ghiaccio tedesca
 Heinrich Steiner (1911-2009) – pittore e incisore tedesco
 Herman Steiner (1905-1955) – scacchista statunitense
 Hugo von Steiner (1862-1942) – violista e compositore austriaco
 Jakob Steiner (1796-1863) – matematico svizzero
 Jerry Steiner (1918-2012) – cestista e arbitro di pallacanestro statunitense
 John Steiner (1941-2022) – attore britannico
 Karel Steiner (1895-1934) – calciatore cecoslovacco
 Leonardo Ulrich Steiner (1950) – cattolico e teologo brasiliano
 Lica Steiner (1914-2008) – designer e partigiana italiana, moglie di Albe Steiner
 Marco Steiner (1956) – scrittore italiano 
 Marie Steiner von Sivers (1867-1948) – attrice, danzatrice, traduttrice ed esoterista tedesca
 Manfred Steiner (1962 – ) – sciatore austriaco
 Marion Steiner Becker (1950 – ) – ex giavellottista tedesca
 Max Steiner (1888-1971) – compositore austriaco naturalizzato statunitense
 Mino Steiner (1909-1945) – avvocato italiano
 Paul Steiner (1957 – ) – ex calciatore tedesco
 Rick Steiner (1961 – ) – wrestler statunitense
 Rolf Steiner (1933-?) – mercenario tedesco
 Roswitha Steiner (1963) – sciatrice alpina austriaca
 Rudolf Steiner (1861-1925) – filosofo, pedagogista, esoterista, artista e riformista sociale austriaco
 Rudolf Stöger-Steiner von Steinstätten (1861-1921) – generale e politico austriaco
 Rudolf Steiner (1907-1996) – calciatore rumeno
 Sylvia Steiner (1953) – giudice brasiliana della Corte penale internazionale
 Walter Steiner (1951 – ) – ex saltatore con gli sci svizzero

Altro 
 Armeeabteilung Steiner – unità della Wehrmacht, costituita per volere di Hitler il 21 aprile 1945
 Villa Steiner – St. Veit Gasse 10 del quartiere Heitzing a Vienna
 The Steiner Brothers – squadra di lottatori del wrestling composta dai fratelli Rick e Scott Steiner
 Steiner-Optik – azienda tedesca di ottica